5 miejscowości w Polsce: 
 Chełchy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo 
 Chełchy – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo 
 Chełchy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Chełchy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Chełchy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno 

Zobacz też: Chełchy Iłowe, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Chełchy-Jakusy, Chełchy-Klimki